Josef Straßberger ist der Name folgender Personen:

* Josef Straßberger (Gewichtheber) (1894–1950), deutscher Gewichtheber
 Josef Straßberger (Politiker) (* 1946), österreichischer Politiker (ÖVP)